Waihee ist der Familienname folgender Personen:

 John D. Waihee (* 1946), US-amerikanischer Politiker

Waihee steht für.
 Waihee (Hawaii), gemeindefreies Gebiet auf Hawaii
 Waihee Church, eine historische US-amerikanische Kirche im US-Bundesstaat Hawaii